Светско првенство у кошарци 1990. било је 11. по реду, а одржано је у Аргентини од 8. августа до 20. августа 1990. На овом првенству је смањен број учесника са ранијих 24 на 16 учесника. Југославија је освојила златну медаљу, Совјетски Савез је освојио сребрну медаљу, док су САД освојиле бронзану медаљу.

Учесници 

Следеће државе су се такмичиле:

Прво коло 
Прва три тима из сваке групе су ишла даље у друго коло, у групе Е или Ф.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друго коло 
У овом делу се резултати из првог кола комбинују, а тимови који су играли раније не играју по други пут. Првопласирани тим из група А и Ц и другопласирани из група Б и Д групу Е, а првопласирани тимови из група Б и Д и другопласирани из група А и Ц формирају групу Ф. Два првопласирана тима иду у елиминациону фазу.

Група Е

Група Ф

Полуфинале и финале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Коначан поредак

Најбољи тим првенства

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у Аргентини
Кошарка у 1990.
Спорт у Буенос Ајресу